Technos peut désigner :
 Technos Japan, une société japonaise dissoute de programmation de jeux vidéo ;
 TechnOS, un logiciel simulateur de système d'exploitation ;
 Technos, une marque horlogère d'origine suisse, maintenant établie au Brésil ;
 Technos da Amazônia Indústria e Comércio Ltda, une société brésilienne, détentrice des droits à la marque Technos.